Austria:
 Asparn an der Zaya – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Inne:
 Asparn – pałac

Zobacz też:
 Aspern